

Toponymie

Cantal
 La Brèche de Roland dans le Cantal est en réalité une fantaisie toponymique récente, soulignant sa ressemblance avec l'authentique Brèche de Roland des Pyrénées. Elle est originellement appelée le Pourtaou (le portail en auvergnat)

Hautes-Pyrénées
 Brèche de Roland

Cinéma 
 La Brèche de Roland, film français (2000)

Notes et références

Voir aussi